Siganus javus — вид лучепёрых рыб из семейства сигановых (Siganidae).

Описание 
Имеет сжатое с боков тело, глубина которого составляет чуть меньше половины стандартной длины. Голова относительно небольшая для рыбы-кролика с глубоким телом и имеет небольшое углубление над глазами. Передняя ноздря имеет небольшой треугольный клапан, который простирается на половину расстояния между передней и задней ноздрями. Перед спинным плавником, который входит в затылок, находится обращенный вперед позвоночник. Как и у всех сиганов, спинной плавник имеет 13 шипов и 10 мягких лучей, а у анального плавника 7 шипов и 9 мягких лучей. Хвостовой плавник с выемкой. Этот вид достигает максимальной общей длины 53 см, хотя 30 см является более типичным. Общий цвет серый, переходящий в беловатый на нижней части тела, но щеки и губы желтые. Это большое количество маленьких белых пятен на голове и верхней части тела, неправильные извилистые полосы на средних и нижних боках и черноватая область, покрывающая большую часть хвостового плавника. Спинной, анальный и брюшной плавники имеют золотистые шипы и лучи, в то время как их оболочки могут быть темными или золотыми, а грудные плавники — золотисто-прозрачными.

Распространение 
Широко распространён в Индо-Тихоокеанской области. Обитает в Красном море, Персидском заливе, на острове Ява, в Соломоновых островах, от севера Тайваня до юга Австралии. Единственная особь попалась в Средиземном море, у берегов Сирии в 2009, но происхождение этого экземпляра неизвестно.

Биология 
Встречается небольшими стаями, насчитывающими до 10 особей, которые питаются бентосными водорослями и частями водорослей, плавающими в толще воды. Они часто отдыхают в середине воды на глубине от 2 до 6 м, когда они не кормятся.

Яд 

Имеет бороздки в шипах спинного, анального и тазового плавников, в которых находятся ядовитые железы. Рана, нанесенная этими шипами, может быть относительно болезненной для человека, но обычно не опасна. Шипы используются для самообороны. При изучении яда яванского сигана было обнаружено, что яд яванского сигана довольно похож на яд бородавчатки.

Взаимодействие с человеком 
Промысловая рыба. Ловится с помощью неводов и фиксированных ловушек. Этот вид используется в аквакультуре вместе с Siganus sutor в Иране.

Галерея 

Животные, описанные в 1766 году
Ядовитые животные
Сигановые